Terror steht für:

 Terror, Verbreitung von Angst und Schrecken
 Terror (Band), US-amerikanische Band
 Terror, Musikrichtung, siehe Speedcore #Terror

Literatur und Film:
 Terror (Roman) (Originaltitel The Terror), Roman von Dan Simmons (2007)
 Terror (Drama), Theaterstück von Ferdinand von Schirach (2015)
 Terror – Ihr Urteil, deutscher Fernsehfilm von Lars Kraume (2016)

geographische Objekte in Antarktika:
 Terror-Gletscher, Gletscher auf der Ross-Insel
 Terror Point, Landspitze der Ross-Insel, Antarktis
 Terror Saddle, Bergsattel auf der Ross-Insel
 Mount Terror, Berg auf der Ross-Insel

Sonstiges:
 HMS Terror, Schiffe der britischen Royal Navy

The Terror steht für:

Literatur und Film:
 The Terror (1917), US-amerikanischer Film von Raymond Wells
 The Terror (1920), US-amerikanischer Film von Jacques Jaccard
 The Terror (1926), US-amerikanischer Film von Clifford Smith
 The Terror (1928), US-amerikanischer Film von Roy Del Ruth
 The Terror (Drama), Theaterstück von Edgar Wallace (1930)
 The Terror (1938), britischer Film von Richard Bird
 The Terror – Schloß des Schreckens, US-amerikanischer Film von Roger Corman (1963)
 The Terror (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2018)

Musik:
 The Terror (Album), Musikalbum von The Flaming Lips (2013)